Голик
 Голик — веник из голых (без листьев) прутьев.
 Голик — отличительный знак на вехах в виде пучка прутьев или воронки, сплетённой из прутьев, который служит для предупреждения об опасности.

Фамилия
 Голик () — чешская фамилия. Известные носители:
 Голик, Иржи (род. 1944) — чешский хоккеист.
 Голик, Либор (род. 1998) — чешский футболист.
 Голик, Петр (род. 1992) — чешский хоккеист.
 Голик, Ярослав (род. 1942) — чешский хоккеист.
 Голик, Георг (1635 — ок. 1710) — специалист в области садоводства.
 Голик () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Голик, Анатолий Фёдорович (1941—2005) — советский актёр.
 Голик, Вячеслав Александрович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Голик, Николай Иванович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Голик, Юрий Владимирович (род. 1952) — депутат Верховного Совета СССР, юрист.

См. также 
 Холик, Бобби

Примечания